Кобалия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
Кобалия, Лоти (род. 1950) — грузинский полевой командир.
Кобалия, Михаил Робертович (род. 1978) — российский шахматист.
Кобалия, Вероника Отаровна (род. 1981) — грузинский и канадский бизнесмен, общественный деятель, политик, бывший министр экономики и устойчивого развития Грузии, бывший зампредседателя АО «НК Астана ЭКСПО-2017».